Jože Sivec je lahko:

Jože Sivec (glasbenik)
Jože Sivec (arhitekt)